Siedem grzechów głównych – grzechy ludzkie według moralności chrześcijańskiej
 Siedem grzechów głównych – obraz Hieronima Boscha
 Siedem grzechów głównych – obraz Otto Dixa
 Siedem grzechów głównych – spektakl Teatru Wielkiego w reż. Janusza  Wiśniewskiego
 Siedem grzechów głównych – dramat Kurta Weilla i Bertolta Brechta

Zobacz też 
 7 grzechów głównych – album zespołu Ich Troje